Берестове́ — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Семененківська сільська рада.

Площа села — 53 га. Кількість дворів — 41, кількість населення на 1 січня 2007 — 105 чол.

Географія 
Село Берестове знаходиться на одному з витоків річки Солона, на відстані 1 км від сіл Новоукраїнка та Семененкове. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою.

Село розташоване за 28 км від районного центру, за 54 км від обласного центра. Найближча залізнична станція — Новогупалівка — розташована за 6 км від села.

Історія 
Село Берестове було засноване в 1921–1922 рр. Першими поселенцями були батраки і малоземельні селяни, які одержали землі з колишніх поміщицьких володінь згідно з Декретом про землю.

У 1929–1930 рр. тут було створено сільськогосподарську артіль.

В 1932–1933 селяни пережили сталінський геноцид.

Джерела 
 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області